Leonor de Portugal (Coímbra, 1211-Ringsted, 28 de agosto de 1231) fue una infanta de Portugal, única hija del rey Alfonso II de Portugal y de su esposa, la infanta castellana Urraca de Castilla.

Biografía 
En un matrimonio impulsado por Gunner, obispo de Viborg, se casó el 24 de junio de 1229 con Valdemar, hijo del rey Valdemar II de Dinamarca el Conquistador (1170-1241) y de su primera esposa, Margarita de Bohemia, llamada Dagmar, hija del rey Otakar I de Bohemia. 

Leonor era sobrina de Berenguela de Portugal, la segunda esposa de Valdemar II, quien había asociado al trono a su hijo. La boda, de «brillante solemnidad», «se convirtió en memorable en los anales del país, porque en esta ocasión el guerrero Waldemar se reconcilió con sus antiguos adversarios, y se aseguró la la paz en el reino.» 

Al día siguiente de la boda realizada en Ribe, la reina consorte recibió como regalo de bodas la mitad sur de la isla de Fionia.

Aunque sólo era una reina menor, era la única reina en Dinamarca en ese momento porque su tía había muerto ocho años antes y su suegro no se había vuelto a casar.

Pero «menos robusta que su tía, la ambiciosa D. Berenguela, esta infanta portuguesa, una delicada flor del sur, pronto se marchitó en el helado y melancólico clima de Escandinavia». El 28 de agosto de 1231 falleció al dar a luz, siendo sepultada en la Iglesia de San Benito, en Ringsted. 

Tres meses después, su esposo murió de un disparo accidental y a los seis meses de edad falleció su bebé, que fue sepultado a los pies de su tumba.

Al examinarse sus restos se comprobó que sus huesos presentaban signos de la presencia de cáncer óseo, lo que pudo contribuir a su muerte.

Ancestros

Notas y referencias

Bibliografía 
 McMurdo, Edward, The history of Portugal, from the commencement of the monarchy to the reign of Alfonso III, London, S. Low, Marston, Searle, & Rivington, 1888

Enlaces externos 
 Portugal, Medieval Lands

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XIII
Reinas consortes de la casa de Borgoña
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Portuguesas del siglo XIII
Fallecidas por parto